Суперкубок Росії з футболу 2021 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2021 року між чемпіоном Росії «Зенітом» і володарем Кубка Росії «Локомотивом».

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2021
2021 у Росії